Куеста Бланка има више значења:

 Куеста Бланка (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Куеста Бланка, Километро Дијесисеис и Медио, Растро (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Куеста Бланка (Касас Грандес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Куеста Бланка (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Куеста Бланка (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Куеста Бланка (Темосачик), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Куеста Бланка (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Куеста Бланка, Агвита Ескондида (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Куеста Бланка (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Куеста Бланка (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Куеста Бланка (Кардонал), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Куеста Бланка (Зимапан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Куеста Бланка (Асунсион Ночистлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Куеста Бланка (Магдалена Пењаско), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Куеста Бланка (Сан Хуан Баутиста Коистлавака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Куеста Бланка (Тезоатлан де Сегура и Луна), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Куеста Бланка (Санта Инес де Зарагоза), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Куеста Бланка (Палмар де Браво), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Куеста Бланка (Пинал де Амолес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Куеста Бланка (Тамасопо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Куеста Бланка (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Куеста Бланка (Карбо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику